Остзе́йские губе́рнии, прибалти́йские губе́рнии — административно-территориальные единицы Российской империи, созданные, начиная с 1713 года, в Прибалтике в результате победы над Швецией в Северной войне, закреплённой Ништадтским миром и в результате третьего раздела Речи Посполитой (Курляндская губерния).

До середины XIX века губернии обладали значительной автономией и до конца своего существования сохраняли часть отдельной от общеимперской правовой системы. В 1915—1918 гг. губернии были заняты немецкими войсками; на их бывшей территории возникли независимые латвийское и эстонское государства, а небольшая часть Курляндской губернии (крайний юго-запад её территории с городом Паланга) отошла к Литве.

Предыстория 
С XIII по XVI век территория будущих остзейских губерний входила в состав созданной в ходе крестовых походов Ливонской конфедерации. В этот период в регионе сформировались такие особенности, как доминирование в обществе западного христианства (изначально католицизма, затем лютеранства) и балтийских немцев. После Ливонской войны Эстляндия принадлежала Швеции (Шведская Эстляндия; Эзель кратковременно относился к Дании), Курляндия — Речи Посполитой, Лифляндия — изначально Польше (как часть Задвинского герцогства), но в XVII веке была завоёвана Швецией (Шведская Ливония).

Этнический состав 

На долю коренных жителей большей части территорий края — латышей и эстов (эстонцев) к началу XX века приходилось более 80 % населения. К ним принадлежали крестьяне-хозяева, сельские батраки, низшие классы городских жителей, часть интеллигенции и купцов. Эстляндская и северная часть Лифляндской губернии с островом Эзелем населены эстами; южная часть Лифляндской и Курляндская губерния за исключением Иллукстского уезда — латышами. Сельское население Иллукстского уезда (между Витебской губернией на севере и Ковенской на юге) состояло из великоруссов (русских), белорусов, латышей и литовцев. Весомую долю русское население составляло на берегах Чудского озера в Лифляндской и Эстляндской губерниях; главное их занятие — рыболовство, частью огородничество. Довольно много русских было также в Риге, Ревеле (Таллине), Юрьеве (Тарту) и Либаве (Лиепае); евреев — в Курляндской губернии и в Риге с окрестностями. В среднем по краю на долю русских приходилось 5 % населения; а на долю
остзейских немцев 6 %. До 1885 года «немецким» был университет в Юрьеве (Дерпте, Тарту).

Северная война 
В условиях капитуляции перед русскими войсками Риги, Пернова и Ревеля, а также жалованной лифляндскому дворянству грамоте 30 сентября 1710 года, оговаривалось сохранение ряда привилегий местных жителей. Права городов, магистратов, цехов и цунфтов Эстляндии и Лифляндии также были закреплены в статье 9 Ништадтского мира.

Петровские губернии 
 Рижская губерния
 Ревельская губерния

Екатерининские губернии 
 Курляндская губерния: Императорский манифест 15 (27) апреля 1795 года закреплял сохранение местных привилегий.
 Лифляндская губерния.
 Эстляндская губерния.

Лифляндские правила 1804 года отменяли прежнее крепостное право, заменяя его системой подчинения крестьян помещикам по прусскому образцу.

Отмена крепостного права в остзейских губерниях произошла раньше, чем в великорусских — при Александре I (1816 г. — материковая Эстляндия, 1817 г. — Курляндия, 1818 г. — Эзель, 1819 г. — Лифляндия), но крестьяне были освобождены без земли.

Особенности управления 

В составе Российской империи остзейские губернии обладали особым статусом. В основе управления ими лежало местное законодательство («Свод местных узаконений губерний Остзейских») по которому внутреннее управление краем осуществлялось органами дворянства наряду с правительственными учреждениями. Хотя сфера компетенции последних с конца XVIII века расширялась, вплоть до начала Первой мировой войны, губернатор как представитель центральной власти, был вынужден строить свою служебную деятельность так, чтобы не нарушать привилегий остзейского дворянства.

Вопрос о соотношении общеимперского и местного законодательства в остзейских губерниях активно обсуждалось юристами России в 1830—1890-е годы. Местные остзейские правоведы, представлявшие прибалтийско-немецкую юридическую школу Теодора фон Бунге, настаивали, что в крае могли иметь силу только законы, специально для него изданные, а из русских — лишь те, распространение которых на Прибалтику особо оговаривалось. Школа Бунге допускала применение общеимперского законодательства только при условии соответствия применявшихся норм основам местного правопорядка, и только тогда, когда в остзейском имелся пробел.

Оппонентом школы Бунге выступил в конце 1890 годов П. И. Беляев. По его мнению, в крае действовало общеимперское право, и остзейские законы он рассматривал как часть русского законодательства. Данная концепция оправдывала вмешательство правительства в социальные и экономические отношения в Прибалтике.

См. также 
 Прибалтика
 Капитуляция Эстонии и Ливонии
 Свод местных узаконений губерний остзейских

Примечания

Литература 
 
 
 
 Андреева Н. С. Прибалтийские немцы и российская правительственная политика в начале XX века. — СПб.: «Мiръ», 2008.
 
 Андреева Н. С. «Остзейский вопрос» во внутренней политике российского правительства (начало XX в.) // Cahiers du Monde Russe. 2002. № 43/1. P. 67-102.
 
 

Исторические области Европы
Прибалтийский край Российской империи